Le Durpar est un pays fictif créé pour les Royaumes oubliés, un monde de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ce pays imaginaire est inspiré de l'Inde.

Géographie 

Il est petit et mal situé, car il est entouré de hautes montagnes et d'une côte où la mer est dangereuse.

Survol 

Le Durpar fait partie du Sud Brillant, comme l'Estagund.

Les habitants sont des marchands, qui aiment le luxe et en ont à revendre.
Ils apprécient beaucoup la danse, le chant et le théâtre, et reçoivent si les parents sont assez riches une formation durant leur éducation.
Toutes les riches familles possèdent plusieurs familles de serviteurs.

La côte est bordée de manoirs orientaux avec de grands dômes dorés, et de grandes plantations verdoyantes. Toutes les nuits, les maisons sont éclairées, pour que l'on puisse apprécier leur beauté à tout moment.
On trouve des jardins partout, dans tout espace qui a été civilisé par les habitants.

Les fêtes organisées par les habitants sont autorisées aux étrangers, du moment qu'ils savent se tenir et montrent qu'ils sont riches.

Région des Royaumes oubliés